Фонин — фамилия; имеет женскую форму Фонина.
 Фонин, Михаил Макарович (1905—1974) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Туркменской ССР.

Фонина 
 Фонина, Алёна Александровна (род. 1988) — известная российская фотомодель, дизайнер интерьера.
 Фонина, Мария Зотовна (1916—1993) — советская актриса театра и кино.

См. также 
 Фонино